Саламандра (Salamandra) — рід хвостатих земноводних.
 Саламандра — загальна назва для земноводних із родини Саламандрові (Salamandridae).
 «Саламандра» — золота пам'ятна монета Національного банку України.
 «Саламандра» — український хокейний клуб з Харкова.

Фільми 

 «Саламандра» — радянський німий чорно-білий художній фільм 1928 року.
 «Саламандра» — американський трилер 1981 року.

Див. також 
 Salamander